Леонид Азарх: Азарх, Леонид Давидович (1935—2017) — российский и советский радиоведущий, журналист.
 Азарх, Леонид Михайлович (1900—1964) — французский киномонтажёр, брат А. М. Азарха.